Morabito ist der Familienname folgender Personen:

 Fabio Morábito (* 1955), mexikanischer Autor und Dichter
 Ito Morabito (* 1977), französischer Designer, Künstlername: Ora-ïto
 Linda A. Morabito-Kelly (* 1953), Navigationsingenieurin der NASA
 Marco Morabito, italienischer Filmeditor und Filmproduzent

 Sergio Morabito (* 1963), deutsch-italienischer Dramaturg und Regisseur
 Steve Morabito (* 1983), Schweizer Radrennfahrer

Morabito steht außerdem für:
 (3106) Morabito, einen Asteroiden des Hauptgürtels